

Persone
Angelo Gaslini, imprenditore italiano
Cesare Emilio Gaslini, regista italiano
Gaetano Gaslini, militare italiano
Gerolamo Gaslini, imprenditore, filantropo e politico italiano
Giannina Gaslini, figlia di Gerolamo Gaslini. A lei il padre ha intitolato l'Istituto Giannina Gaslini
Giorgio Gaslini, compositore, direttore d'orchestra e pianistaitaliano
Lorenzo Gaslini, calciatore e aviatore italiano

Strutture
Istituto Giannina Gaslini, ospedale pediatrico genovese